Desa Wates kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,42), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,02, long 111,37), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 111,33), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 109,95), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 110,84), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 110,68), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,73), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,59), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 113,03), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 111,98), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,91, long 112,12), 
 Desa Wates (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,13, long 111,95), 

Robotskapade Indonesienförgreningar